Ivo Lipanović (dirigent)
Ivo Lipanović (veslač)